7-й выпуск  Хандзаме Классик — шоссейной однодневной велогонки по дорогам бельгийской провинции Западная Фландрия. Гонка прошла 17 марта 2017 года в рамках Европейского тура UCI 2017 и Велошоссейного кубка Бельгии 2017. Победу одержал норвежский велогонщик Кристоффер Халворсен из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 22 команды: 4 команд категории UCI WorldTeam, 10 проконтинентальных и 8 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 172 гонщика. До финиша доехали 94 спортсмена.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Хандзаме Классик 2017 на FirstCycling
 
 
 
 

2017 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2017 году
Март 2017 года